BGT steht für:
 Baugruppenträger
 Betreuungsgerichtstag, deutsche Fachorganisation für rechtliche Betreuung
 Bodenseewerk Gerätetechnik, deutscher Rüstungshersteller, siehe Diehl Defence
 Britain’s Got Talent, britische Castingshow
 Bus-Gelenk-Trolley, siehe NAW/Hess BGT 5-25 und BT 5-25
 Bergen Air Transport (1998) (ICAO-Code), norwegische Fluggesellschaft

bgt steht für:
 Bughotu (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf den Salomonen

Abkürzung